

Codici 
 RNR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Robinson River (Papua Nuova Guinea)
 rnr – codice ISO 639-3 della lingua nari nari

Chimica 
 RNR – abbreviazione dell'enzima ribonucleotide reduttasi